O Centro de Produções de São Paulo (ou Espaço 48) é o complexo de gravações da Nova Geração de Televisão, com quase 7.000m², está no bairro do Butantã, em São Paulo e conta com sete estúdios de tamanhos variados, sendo que o maior deles tem 532m². É um trabalho de mais de cem designers e decoradores, comandados por Regina Fronterotta e Ricardo Rangel. No dia da inauguração, foi visitada por pessoas interessadas em ver a construção por apenas R$10,00.

Ligações externas

Ver também 
 Torre Cásper Líbero

Construções da cidade de São Paulo
Estúdios de televisão do Brasil